La Loi et l'Ordre est le titre québécois de la série télévisée New York, police judiciaire (Law and Order) diffusée du  au  sur le réseau NBC.
 La Loi et l'Ordre (Righteous Kill) est un film de Jon Avnet (2008).